Rosenwald School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bigelow Rosenwald School, im Perry County, Arkansas  
 Freetown Rosenwald School, im Anne Arundel County, Maryland  
 New Hope Rosenwald School, im Chambers County, Alabama  
 Oak Grove Rosenwald School, im Sevier County, Arkansas